Hella kan henvise til

 Hella (Hella KGaA Hueck & Co.), en tysk producent af lygter m.v. til biler
 Et navn, beslægtet med Helle
 Hella (musiker), en keybordspiller i det finske band Lordi
 Hella (band), et amerikansk støjrockband
 Hella, Island, en mindre by på Island
 Flere mindre beboelser/byer i Norge har navnet Hella